Il fauno di marmo, raccolta di poesie di William Faulkner (nell'originale The Marble Faun)
Il fauno di marmo, romanzo di Nathaniel Hawthorne (nell'originale The Marble Faun)
Il fauno di marmo, film del 1920 di Mario Bonnard ispirato al romanzo di Hawthorne
Il fauno di marmo, miniserie televisiva in forma di sceneggiato televisivo del 1977 diretta da Silverio Blasi e ispirata al romanzo di Hawthorne